Philomycus sellatus är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1972. Philomycus sellatus ingår i släktet Philomycus och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sellatus